

Каргино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Каргино — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Каргино — присілок, Нурімановський район, Башкортостан